En quête de sens peut faire référence à :
 En quête de sens, film documentaire français de Nathanaël Coste et Marc de La Ménardière (2015) ;
 En quête de sens..., album du groupe Sinsemilia (2009).